Okręty US Navy o nazwie USS  "Converse":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Clemson. W służbie w latach 1920-30.
 Drugi  był niszczycielem typu Fletcher. W służbie w latach 1942-46. Później przekazany Hiszpanii, gdzie służył jako "Almirante Valdés". złomowany w 1988.

Converse